Joseph Uzanne (1850-1937), journaliste et critique d'art français, frère ainé d'Octave Uzanne.
 Octave Uzanne (1851-1931), écrivain, bibliophile, éditeur et journaliste français.
 Jules Uzanne (1822-?), peintre français, élève d'Ingres.